Luci Porci Licí (pretor), pretor el 207 a aC 
 Luci Porci Licí (cònsol), cònsol el 184 aC
 Luci Porci Licí (magistrat), duumvir el 181 aC i almirall